La Fontfreda (Vilamolat de Mur), font de Castell de Mur (Pallars Jussà) 
 La Fontfreda (Espluga de Serra), paratge del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà) 
 La Fontfreda (Sant Joan les Fonts), masia de Sant Joan les Fonts